Sovka je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi puštíkovití:

 Mascarenotus Mourer-Chauviré, Bour, Moutou & Ribes, 1994 – vyhynulý rod
 Mascarenotus murivorus – sovka zední
 Ninox Hodgson, 1837
 Ninox boobook – sovka bubuk
 Ninox novaeseelandiae – sovka ostrovní
 Sceloglaux Kaup, 1848 – vyhynulý monotypický rod
 Sceloglaux albifacies – sovka bělolící
 Uroglaux Mayr, 1937 – monotypický rod
 Uroglaux dimorpha – sovka papuánská

Související články 
 výreček
 výřík